Балад:

 Балад — политическая партия в Израиле
 Балад — город в Ираке
 Балад-Руз — город на востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Дияла.